Scholing ist der Familienname der deutschen Grünen-Politiker
 Freyja Scholing (1912–2005) und
 Heinrich Scholing (* 1953)